Consiglieri ist der Familienname von:

 Giovanni Battista Consiglieri (1491–1559), italienischer Kardinal
 Manuel Consiglieri (* 1915), peruanischer Leichtathlet